Il doppio del torneo di tennis San Jose Open 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Rick Leach e Jared Palmer che hanno battuto in finale Byron Black e Jonathan Stark 4-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Byron Black /  Jonathan Stark (finale)
 Rick Leach /  Jared Palmer (campioni)

 Steve DeVries /  David Macpherson (primo turno)
 Sandon Stolle /  Laurie Warder (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

SAP Open 1994
ATP Tour 1994